Pössenbacher ist der Familienname folgender Personen:

Matthaeus Pössenbacher (nachweisbar in den 1770er Jahren), deutscher Möbelschreiner
Mathias Pössenbacher, deutscher Architekt
Joseph Pössenbacher (1799–1873), deutscher Möbelfabrikant, Hofschreiner
Mathias Pössenbacher (1804–1848), deutscher Drucker und Verleger
Anton Pössenbacher (1842–1920), deutscher Möbelfabrikant
Hans Pössenbacher (1895–1979), deutscher Schauspieler 
Mathias Pössenbacher, deutscher Kunstmaler, Fotograf, Hoffotograf
Heinrich Pössenbacher (1877–1959), deutscher Möbelfabrikant
Benedikt Pössenbacher (1967), deutscher Bauleiter und Kommunalpolitiker